Pyrimidinon ist der Name zweier isomerer organischer chemischer Verbindungen:
 2-Pyrimidinon
 4-Pyrimidinon